В данной таблице представлены мировые рекорды на дистанции 5000 метров. Первый мировой рекорд был ратифицирован ИААФ в 1912 году. Также представлены результаты, которые были показаны до 1912 года.

Хронология рекордов

Ссылки 
 История рекордов 

Бег на длинные дистанции
Бег 05000 м